Подкоры́тов — фамилия.

 Подкорытов, Александр Николаевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Подкорытов, Борис Петрович (род. 1948) — советский футболист, тренер.
 Подкорытов, Василий Николаевич (род. 1994) — казахстанский биатлонист.
 Подкорытов, Владислав Борисович (род. 1993) — казахстанский хоккеист.
 Подкорытов, Константин Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Подкорытов, Геннадий Алексеевич (1922—2018) — советский и российский ученый, философ.